Мидлум (Ланд-Вурстен) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Мидлум (Фёр) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.